

Persone
Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (1818-1884) – chimico tedesco
Cheslin Kolbe (1993) – rugbista a 15 sudafricano
Fritz Kolbe (1900-1971) – diplomatico tedesco
Georg Kolbe (1877-1947) – scultore e pittore tedesco
Heinrich Christoph Kolbe (1771-1836) – pittore tedesco
Hermann Julius Kolbe (1855-1939) – entomologo tedesco
Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941) – presbitero e francescano polacco, morto ad Auschwitz
Peter-Michael Kolbe (1953) – ex canottiere tedesco

Altro
7315 Kolbe – asteroide della fascia principale
Reazione di Kolbe-Schmitt – reazione organica di carbossilazione
Sintesi di Kolbe – metodo per la preparazione di nitrili